Тукума́н ():

 Тукуман (провинция) — провинция в Аргентине
 Тукуман (департамент) — департамент в одноимённой аргентинской провинции
 Тукуман (республика) — историческое государство на территории одноимённой аргентинской провинции
 Сан-Мигель-де-Тукуман (часто именуемый просто Тукуман) — административный центр провинции и департамента